Der Begriff Kogatana (jap. ,vgl. Katana, Homograph mit Shōtō) setzt sich aus den Schriftzeichen „klein“ und „Messer/Schwert“ zusammen und bedeutet sowohl im Japanischen als auch im Chinesischen (Lesung: xiǎodāo) „(kleines) Messer“.

Im Deutschen bezeichnet Kogatana:

 Das Beimesser, das in der Scheide japanischer Schwerter mitgeführt wird. Der oft schmuckvolle Metallgriff dieses Messers wird Kozuka genannt.

 Eine Art Werkzeugmesser, das im Japanischen als Kiridashi bzw. Kiridashi-kogatana bezeichnet wird.

Weblinks 

Messer (Japan)